Gilbert är ett efternamn.

Personer med efternamnet Gilbert

A
 Abijah Gilbert (1806–1881), amerikansk politiker
 Alan Gilbert (född 1967), amerikansk dirigent
 Alfred Gilbert (1854–1934), brittisk skulptör
 Andrew Gilbert-Scott (född 1958), brittisk racerförare
 Augustin Gilbert (1858–1927), fransk läkare
 Augustin Nicolas Gilbert (1858–1927), fransk läkare

B
 Billy Gilbert (1894–1971), amerikansk skådespelare
 Brad Gilbert (född 1961), amerikansk tennisspelare

C
 Cass Gilbert (1859–1934), amerikansk arkitekt

D
 Daniel Gilbert (född 1974), svensk musiker

E
 Ed Gilbert (1931–1999), amerikansk skådespelare
 Elizabeth Gilbert (född 1969), amerikansk författare

G
 Gabriel Gilbert (1620–1680), fransk dramatiker
 Greg Gilbert (född 1962), kanadensisk ishockeyspelare och tränare
 Gillian Gilbert (född 1961), engelsk musiker och sångerska
 Glenroy Gilbert (född 1968), kanadensisk idrottsman
 Grove Karl Gilbert (1843–1918), amerikansk geolog
 Gustav Gilbert (1843–1899), tysk historiker
 Gustave Gilbert (1911–1977), amerikansk psykolog

H
 Humphrey Gilbert (1537–-1583), engelsk äventyrare och kolonisatör

J
 Jean Gilbert, pseudonym för kompositören Max Winterfeld
 John Gilbert (1897–1936), amerikansk skådespelare
 Jonathan Gilbert (född 1967), amerikansk barnskådespelare
 Joseph Henry Gilbert (1817–1901), brittisk kemist

K
 Kevin Gilbert (1966–1996), amerikansk sångare

L
 L. Wolfe Gilbert (1886–1970), amerikansk författare och sångtextförfattare
 Ludwig Wilhelm Gilbert (1769–1824), tysk fysiker och kemist
 Lynn Gilbert (född 1938), amerikansk fotograf och författare

M
 Mads Gilbert, (född 1947), norsk läkare och politiker
 Maria Caroline Gibert de Lametz (1793–1879), furstinna av Monaco
 Martin Gilbert (1936–2015), brittisk historiker
 Melissa Gilbert (född 1964), amerikansk skådespelare mest känd som barnskådespelare i Lilla huset på prärien
 Michael Gilbert (1912–2006), engelsk författare

N
 Newton W. Gilbert (1863–1939), amerikansk politiker, republikan från Indiana
 Nicolas Gilbert (1751–1780), fransk poet

P
 Paul Gilbert (född 1966), amerikansk heavy metal-gitarrist
 Philippe Gilbert (född 1982), belgisk tävlingscyklist

R
 Ray Gilbert (1912–1976), amerikansk kompositör och sångtextförfattare bland annat i Disney-filmer
 Rod Gilbert (född 1941), kanadensisk ishockeyspelare
 Ron Gilbert (född 1964), datorspelsdesigner

S
 Sandra Gilbert (född 1936), amerikansk poet och litteraturkritiker
 Sara Gilbert (född 1975), amerikansk skådespelare
 Sarah Gilbert (född 1962), brittisk immunolog
 Simon Gilbert (född 1965), brittisk trumslagare

T
 Tom Gilbert (född 1983), amerikansk ishockeyspelare

 W.S. Gilbert (1836–1911), brittisk operettförfattare i paret Gilbert & Sullivan
 Walter Gilbert (född 1932), amerikansk biokemist och nobelpristagare.
 William Gilbert (1544–1603), engelsk livmedikus och vetenskapsman

Engelska efternamn